Мартинетти () — фамилия.

Известные носители 
  (1904—1970) — итальянский велосипедист, чемпион мира по спринту на треке (1929).
  (род. 1972) — швейцарский борец, участник летних Олимпийских игр 2000 года, сын Этьена Мартинетти.
  (род. 1970) — швейцарский борец, участник летних Олимпийских игр 1992 год, сын Рафаэля Мартинетти.
  (род. 1946) — швейцарский борец, участник летних Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, брат Этьена и Рафаэля Мартинетти.
  (род. 1975) — итальянская тхэквондистка, бронзовая медалистка Чемпионата Европы по тхэквондо (2000) в категории до 47 кг.
  (1926—1999) — аргентинский баскетболист, участник летних Олимпийских игр 1948 года.
  (1946—2011) — швейцарская певица, поэтесса и композитор, победительница Гран-при народной музыки (1986), лауреат почётной премии «Вало» (2008), соавтор победившей на «Евровидении» 1988 года в исполнении Селин Дион песни «Ne partez pas sans moi».
  — швейцарский предприниматель, президент Международной федерация объединённых видов борьбы (2002—2013), брат Этьена и Джимми Мартинетти, отец Давида Мартинетти.
 Мартинетти, Эдуардо (род. 1955) — перуанский дипломат, посол Перу в Греции, Болгарии и Албании (2010—2012), в Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане (2012—2015).
  (1940—2002) — швейцарский борец и спортивный судья, участник летних Олимпийских игр 1972 года, брат Джимми и Рафаэля Мартинетти, отец Грегори Мартинетти.